Toledo kan som auktorsförkortning betyda:

 Joaquim Franco de Toledo
 José M. Toledo
 Mario Toledo

Robotskapade auktorsförkortningar